Javorje – wieś w Chorwacji, w gminie Brdovec
 Javorje – wieś w Chorwacji, w gminie Novi Vinodolski

 Javorje – wieś w Serbii, w gminie Vlasotince

 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Črna na Koroškem
 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Gorenja vas-Poljane
 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur
 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Šmartno pri Litiji
 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Velike Lašče
 Javorje – wieś w Słowenii, w gminie Hrpelje-Kozina
 Javorje – wodospad w Słowenii